

Биография 

Мишель Демион (фр. Demion Michel Gerard Ernest; 18 июня 1943, , Франция - 11 марта 2016, , Франция) - французский писатель и путешественник.  Он вырос в городке Шато-Готье под влиянием бретонской культуры. С 10 лет занимается танцами и музыкой, вхож в Кельтский кружок. В Шотландии в 18 летнем возрасте, пройдя курс обучения на волынке, становится музыкантом. Первые профессиональные навыки он получает в качестве ученика протезиста, но оставляет профессию в 19 лет, чтобы служить в армии в Германии. По возвращении домой жажда странствий не покидает его. В 1965 Мишель Демион становится волынщиком в Kevrenn Saint-Mark в Бресте, отдавая увлечению весь свой опыт и способности. Превосходный музыкант, он принимает участие в многочисленных фестивалях бретонской музыки, прежде чем стать руководителем Kevrenn Alré с 1965 по 1968. Он является членом  SACEM.

Помимо музыки активно участвует в политической деятельности в двух конгрессах UNEF  (Национального Союза Студентов Франции) в Пуатье и Лионе. В 1968, он присоединяется к UDB (Бретонскому Демократическому Союзу). Партия стала для него настоящим университетом. Там он работает с Paol Keineg, Ronan Leprohon, Jean Guegueniat. Он ответственен за район Бреста Recouvrance (1968-1971), член политического бюро UDB, ответственный за образование (1976-1979) и член муниципального совета  (1983-1989).

Мишель Демион получает свидетельство о профессиональной подготовке общественно- воспитательной работы (DEFA), а затем диплом высшего образования в политэкономии. Он начинает работу в FJT (Ассоциации Молодых Трудящихся) с командой, преобразующей общественную жизнь города Lorient. Затем его переводят ближе к Парижу в Nogent-sur-Oise, район Пикардии. Там он активно участвует в борьбе с безграмотностью, открывая школы для молодых рабочих. С 1990 по 2003, он-директор Ассоциацией Молодых Трудящихся FJT .

Как путешественник, он пересек Латинскую Америку, Северную Америку, Центральную Америку, Центральную Азию, Китай и Французскую Полинезию. Он побывал в 68 странах за 84 поездки. В 2010-2011 годах он совершает кругосветное путешествие почти за год с одним рюкзаком за спиной . Эта поездка его приводит в Азию, Австралию, Новую Зеландию, на острова Тихого океана и в США . Мишель Демион пишет: «Мы меняли ночлег более 228 раз, а в основном накручивая километры: 55 000 км на забронированных самолетах, 6 500 км на чартерных рейсах, около 6 000 км на арендованном автомобиле, 6 500 км на поезде, 8 000 км на автобусе, 3 000 км пешком, не считая корабль (шесть дней навигации), на такси, автостопом, на мотоцикле, в кузове грузовика в течение двух дней, и даже 5 километров по канатной дороге!» 

Он - автор книг о путешествиях, поэтических брошюр и 5 романов, наиважнейшим из которых, является ‘La fondation du monde’. Мишель Демион посвятил этой книге, ставшей вершиной его творчества, 7 лет своей жизни. Роман дает новое видение религиозных, политических и военных действующих сил на планете и раскрывает мало известные цели, которые влияют на мировую геополитику. Он предлагает, помимо всего прочего, свою альтернативу истории цивилизаций.

В 2008, будучи членом муниципального совета Боно (Golfe du Morbihan), он создает две литературные премии: Bernard Moitessier и Sten Kidna для молодых писателей путешественников.

В 2015 ему ставят диагноз - рак мозга.  Мишель Демион умер 11 марта 2016, в возрасте 72 лет, после десяти месяцев изнурительной борьбы за жизнь. В этом же году Культурная Ассоциация Морбиана учредила литературную премию имени Мишеля Демиона  удостоить работы авторов, пишущих на бретонском языке.

Опубликованные работы

Книги о путешествиях 
 Miettes de soleil, 2000, Édition du Petit véhicule, ISBN 2-84273-212-X
 La confusion de monde, 2001, Édition du Petit véhicule, ISBN 2-84273-272-3
 Les yeux et les étoiles, 2003, Édition du Petit véhicule, ISBN 2-84273-362-2
 Liuba de Kirghizie, 2004, Édition du Petit véhicule, ISBN 2-84273-421-1
 Particules chinoises, fragments tibétains, 2006, Édition du Petit véhicule, ISBN 2-84273-508-0
 Partir..., 2011, Centre Littéraire d’Impression Provençal, ISBN 978-2-35897-123-2
 Equatorial’s graffitis, 2013, Édition Mon Petit Éditeur, ISBN 978-2-342-00224-9

Поэзия 

 Zone sang, 2004, Édition du Petit véhicule, ISBN 2-84273-438-6
 Petit calendrier érotique, 2004, Édition du Petit véhicule
 Les gorges du Mékong, 2004, Édition du Petit véhicule

Брошюры 

 Dîner de con pour un breton, 1996, Kastel Logod, le Bono
 Livret du spectacle Térmar, 2000, Création Musicale (musique Didier Dreo)
 Rêveries autour d’un port du Golfe..., 2007, Achevé d’imprimer à Mérignac par COPY-MEDIA
 Les ravaudeurs de nostalgie, 2007, Kastel Logod, le Bono
 Les conguerants de l’éphémére. Kevrenn Alré, 2009, Publication de l’association Kevrenn Alre

Детективные романы 

 Une petite vieille dans les épluchures, 2007, Édition du Petit véhicule, ISBN 978-2-84273-592-0
 La brute et les cloportes, 2012, Édition Mon Petit Éditeur, ISBN 978-2-7483-9139-8
 Le secret du puits de Paul Gauguin, 2014, Éditions Alexandra de Saint Prix, ISBN 978-2-36689-027-3
 Le Cri que fait la Mort, 2015, Éditions Alexandra de Saint Prix, ISBN 978-2-36689-048-8

Научная фантастика  

 La fondation du monde, 2011, Édition Mon Petit Éditeur, ISBN 978-2-7483-6453-8

Публикации в прессе и на радио 

 Le Matin de Paris, Peties Nouvelles policières, juillet 1983
 La vie du rail, Peties Nouvelles policières, september 1984
 Incognita, Revue Littéraire, Entretien avec Michel Demion, juin 2007
 Le Bono, dans l’echancrure du sal, promenade avec Michel Demion, juillet 2013
 Inrerview sur RadioBreizh, 2014, 22 avril 2014
 Dictionnaire biographique du movement breton, 2014, Édition Yoran Embanner, p.112

Примечания 

Муниципальные депутаты Франции
Писатели Франции XXI века
Путешественники Франции